Coccotrema — рід лишайників родини Coccotremataceae. Назва вперше опублікована 1888 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 13 видів роду Coccotrema:

Примітки

Посилання 
 

Роди грибів
Pertusariales
Лишайники